Села:
 Замостище — Полтавська область, Пирятинський район
 Замостище — Рівненська область, Рівненський район